Westchester può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Westchester (Connecticut)
Westchester (Florida)
Westchester (Illinois)
Westchester (Indiana)
Westchester (California)
Contea di Westchester